Les Messagers du temps est une série de livres-jeux en quatre volumes écrites par James Campbell, éditée par Gallimard dans la collection Un livre dont VOUS êtes le héros, collection Folio Junior et sortie de 1987 à 1989.

Malgré le nom très « anglais » du supposé auteur (qui semblerait être Jean-François Ménard) et la mention « Traduit de l'anglais par Camille Fabien », il semble que ce soit une œuvre bien française, aucune trace de ces livres n'existant en version anglaise. Les illustrateurs sont français (Christian Broutin pour la couverture et Nathaële Vogel pour l'intérieur) et il n'y a aucune date de copyright (obligatoire) pour la version originale.

Contrairement à la plupart des autres séries de livres-jeux, Les Messagers du temps n'a pas eu droit à une seconde édition.

Résumé 
Dans le centre de la Terre se trouve le Royaume du Temps, où les habitants (Pérenniens) vivent éternellement, à l'écart du monde des humains. Chronalia, la Reine du Temps, envoie son fils et sa fille, le Prince et la Princesse du Temps, en mission à la surface pour libérer quatre citoyens de leur Royaume emprisonnés dans des époques différentes, les Messagers du temps. Celui ou celle qui réussira dans ces épreuves gagnera le titre de nouveau dirigeant du Royaume. Mais quiconque atteint le monde des hommes devient aussi mortel que ces derniers...

Système de jeu 
La série se joue comme la série Défis Fantastiques, mais il y a des différences notables par rapport à la norme:
on peut jouer soit le Prince du Temps soit la Princesse du Temps. Cela n'a que très peu d'influence sur la jouabilité, leurs capacités étant les mêmes, mais la Princesse du Temps a une personnalité plus développée et son genre féminin peut lui causer quelques inconvénients (sexisme, jalousie...) mais aussi des avantages (séduction, compassion).
les coups portés ne portent pas un nombre fixé de points de dommages, mais un chiffre déterminé par un lancer de dé supplémentaire qui dépend de quel endroit du corps le coup est porté.
il y a des règles spécifiques pour les combats à l'arme à feu, ce qui débute avec le second volume.
Il y a plusieurs petites cartes décorées dans le format « cartes à jouer » à découper et que l'on doit tirer au hasard dans les circonstances que l'on appelle "coup d'audace", ce qui est soit facultatif, soit indispensable dans le déroulement du jeu.
L'habileté est renommée "dextérité" et l'endurance "force".

Liste des volumes 
Le Carillon de la mort : se déroule en France durant la période de la Guerre de Cent Ans. Le Messager du temps à libérer est Gayok le Preux.
Le Masque de sang : se déroule en France juste avant la Révolution française. Le Messager du temps à libérer est Hensock le Follet.
L'Homme au cheval de brume : se déroule aux États-Unis durant la Guerre de Sécession. Le Messager du temps à libérer est Oclock le Bon.
Objectif : Apocalypse : se déroule aux États-Unis en 1989. Le Messager du temps à libérer est Valiocka la Juste.

Notes et références

Lien externe 
 

Série de livres-jeux
Un livre dont VOUS êtes le héros